Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Ascalaphe de Béotie, un des meneurs grecs de la guerre de Troie ;
 Ascalaphe fils d'Achéron, qui fait partie des suppliciés du Tartare.
 En entomologie, les ascalaphes sont des insectes névroptères.